Сентлёринц () — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 27,80 км², на которой проживает 7258 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания